Zawiya – nel lessico islamico, luogo di residenza o di riunione dei sufi
Zawiya – città della Libia
Distretto di Zawiya – distretto della Libia